Ањи се може односити на:

 Ањи (), насеље и општина у североисточној Француској у региону Север-Па де Кале, у департману Па де Кале која припада префектури Арас.
 Ањи (), речно језеро у Јужном Судану у вилајету Ел Бухајрат.
 Ањи, народ из скупине Акан.

А може се односити и на:
 Ања, женско име